Риківська сільська рада — Львівська область, Сколівський район
 Риківська сільська рада — Львівська область, Турківський район